David Haagen (ur. 6 kwietnia 2002 w Bruck an der Mur) – austriacki skoczek narciarski. Medalista mistrzostw świata juniorów oraz zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży. Zwycięzca klasyfikacji generalnej Alpen Cupu w sezonie 2018/2019.

Przebieg kariery 
W lipcu 2017 w Villach zadebiutował w FIS Cup, zajmując 36. miejsce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył rok później na tej samej skoczni dzięki zajęciu 10. pozycji. 15 września 2018 w Oslo w swoim debiutanckim starcie w Letnim Pucharze Kontynentalnym został zdyskwalifikowany, natomiast dzień później zajął 15. miejsce, tym samym zdobywając pierwsze punkty zawodów tej rangi. 29 września 2018 wystąpił w kwalifikacjach do zawodów Letniego Grand Prix w Hinzenbach, nie uzyskując awansu do konkursu głównego.

W grudniu 2018 w Ruce zdobył pierwsze punkty zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, zajmując lokaty w trzeciej dziesiątce. 3 i 6 stycznia 2019 wystartował w kwalifikacjach do konkursów Pucharu Świata w Innsbrucku i Bischofshofen rozgrywanych w ramach 67. Turnieju Czterech Skoczni. Zajął w nich odpowiednio 60. i 62. miejsce i nie wystąpił w zawodach głównych. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019. Indywidualnie zajął 17., w drużynie męskiej 5., a w mieszanej 4. miejsce. Zwyciężył w klasyfikacji generalnej Alpen Cup 2018/2019. W poszczególnych konkursach 8 razy stawał na podium, w tym 4 razy na najwyższym stopniu.

Dwukrotnie wystąpił w zawodach Letniego Grand Prix 2019, nie zdobywając punktów. Wystartował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020. Zdobył brązowy medal w indywidualnym konkursie skoków narciarskich, a także srebrny w sztafecie mieszanej. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był ósmy, a w konkursie drużynowym zdobył srebrny medal.

W sierpniu 2020 w Wiśle zdobył pierwsze w karierze punkty Letniego Grand Prix (był 17. i 10.), dzięki czemu uplasował się na 13. pozycji w klasyfikacji generalnej tego cyklu w sezonie 2020. 28 listopada 2020 zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 49. miejsce w konkursie w Ruce.  W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, zdobywając srebrny medal w rywalizacji indywidualnej oraz złoty w konkursie drużynowym. 19 lutego 2021 zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata, zajmując 18. miejsce w zawodach w Râșnovie.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2022 zdobył srebrny medal w konkursie indywidualnym oraz złote w drużynowych zawodach zespołów męskich i mieszanych. W marcu 2022 po raz pierwszy stanął na podium Pucharu Kontynentalnego, zajmując 2. pozycję w konkursie w Zakopanem.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Haagena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Haagena na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ludzie urodzeni w Bruck an der Mur
Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002